

Zbiorniki wodne 

 Jackson Lake – jezioro na terenie Wyoming w Stanach Zjednoczonych
 Jackson Lake – jezioro na terenie Michigan w Stanach Zjednoczonych
 Jackson Lake – jezioro na terenie Wisconsin w Stanach Zjednoczonych
 Jackson Lake – zbiornik retencyjny na terenie hrabstwa Meagher w Montanie

Inne 

 Jackson Lake – jednostka osadnicza w Stanach Zjednoczonych

 Jackson Lake – bagno w stanie Georgia w Stanach Zjednoczonych
 Jackson Lake – laguna na terenie hrabstwa Steuben w Indianie
 Jackson Lake – lodowiec na terenie Stanów Zjednoczonych

Zobacz też 
 Lake Jackson – miasto w Teksasie